Lynn Williams kan henvise til:

 Lynn Williams (sejler) (født 1939), amerikansk sejler
 Lynn Williams (atlet) (født 1960), canadisk atlet
 Lynn Williams (fodboldspiller) (født 1993), amerikansk fodboldspiller